Saint-Estèphe – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Dordogne.
 Saint-Estèphe – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Żyronda.